Prvu hrvatsku rukometnu ligu za žene za sezonu 2008./09. je peti put zaredom osvojila ekipa Podravka Vegeta iz Koprivnice.

Sustav natjecanja 
12 klubova je igralo dvokružno prvenstvo (22 kola), te potom dvokružne mini-lige za prvaka, za Europu i za ostanak.

Ljestvice

Prvi dio

Drugi dio 
Uključeni rezultati iz prvog dijela sezone.

Poveznice 
 2. HRL za žene 2008./09.
 3. HRL za žene 2008./09.
 Hrvatski rukometni kup za žene 2008./09.

Izvori 
 hrs.hr, Dukat 1.HRL žene 2008./09. 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2009/2010, Zagreb, 2010.

2008-09
ž-1